Шаров, Юрий:

 Шаров, Юрий Владимирович (род. 1959) — советский и российский промышленный деятель и учёный.
 Шаров, Юрий Дмитриевич (1939—2021) — советский рапирист, олимпийский чемпион 1964 года.